Burleska
 Burleska (muzyka)
 Burleska filmowa
 Burleska (film)